Лев Романович Британишский (паспортное отчество Рувимович, действительное Рувелевич; 22 июля (4 августа) 1897, Кронштадт — 8 мая 1971, Ленинград) — советский художник, живописец и график, керамист.

Биография и творчество 
Родился 22 июля (4 августа) 1897 в Кронштадте. Сын золотых дел мастера Рувеля Британишского (ок. 1865 — 1901), предки которого происходили из Виленской губернии.

Образование 
 С 1910 учился в рисовальной школе Общества поощрения художеств, графику в школе преподавал И. Я. Билибин.
 В 1912—1915 бесплатные частные уроки Л. Британишскому давал П. П. Чистяков (письма Л. Британишского к П. П. Чистякову хранятся в фонде П. П. Чистякова в ГТГ).
 В 1915 поступил в училище барона Штиглица, помогла ему рекомендательная записка Ильи Ефимовича Репина (сохранилась). Это училище (ВУТР) окончил в 1922.
 С 1918 одновременно учился в Свободных художественных мастерских (б. Академия Художеств), в мастерской К. С. Петрова-Водкина. Уроки живописи по фарфору брал у С. Чехонина. Академию Художеств окончил в 1923 (протокол о присуждении диплома 9 мая 1923 — в архиве Академии Художеств).

Деятельность 
В 1917 март-апрель член общества «Молодое искусство». В 1924 участвовал в выставке молодых художников Ленинграда. С 1926  один из членов-учредителей общества «Круг художников». Участвовал в выставках «Круга художников» в Ленинграде.

В 1926—1928 работал экскурсоводом в Русском музее. В 1928—1930 член общества «Октябрь». С 1932 член Союза Художников.

В 1937—1941 консультант по народному и самодеятельному искусству в Ленинградском областном управлении по делам искусств, в эти годы преподавал в изостудиях в Ленинградской области. Осенью 1941 года участвовал в окопных работах и в спасении ценностей Эрмитажа. Из блокады выехал в марте 1942.

В 1942—1943 жил в Сибири. В 1943/1944 учебном году замдиректора по учебной части в Уральском художественном училище в Свердловске. В Ленинград вернулся в 1945 году.

После 1956 участвовал в выставках как акварелист, график, керамист.

Скончался в Ленинграде 8 мая 1971 года.

Родственники 
 Сын — Владимир Британишский (род. 1933), русский поэт, прозаик, литературовед, переводчик. 
 Брат — Григорий Романович (Гирш Рувелевич) Британишский (1895—1965), кардиолог, основатель кардиологического отделения Больницы Ленина (Покровской больницы), заведующий кафедрой в Ленинградском институте усовершенствования врачей им. С. М. Кирова. Его сын — Роман Григорьевич Британишский (1923—1988), конструктор и исследователь в области телевизионной техники.

Память 
Персональные посмертные выставки в 1983 году — в Доме писателя в Ленинграде, в 1991 году — в государственном музее "Царскосельская коллекция" в г. Пушкине, в 1997 и в 2012 годах — в Музее Ахматовой в Петербурге.

Литература 
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 2. М. Искусство. 1972 (в заметке много ошибок, в том числе в датах, неточностей и упущений, но есть подробности, которые трудно найти где-либо в других источниках)
 Л. Британишский Дневник 1913—1915 годов (публикация, вступительная заметка, примечания В.Британишского) /Звезда 1997 № 6, сс.160-182
 Объединение «Круг художников».1926-1932.СПб Palace Editions 2007 (с.6 автопортрет, с.92 репродукции живописи, с.139 графика, с.174 биографическая заметка и фотография)
 А.Н. Каск Искусство видеть Гоголя: визуальные интерпретации повести "Нос" (Виталий Горяев, Эммануил Визин, Лев Британишский)//Искусство книги и гравюра в художественной культуре / Российская гос. б-ка; [сост.М.Е.Ермакова].—М.: Пашков Дом, 2014, сс.314—320. (в тексте статьи опубликованы три литографии Льва Британишского из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина)
 Лев Британишский Дневник 1913—1915. Публикация, вступительная заметка и примечания Владимира Британишского. СПб. Алетейя 2014.

Работы находятся в собраниях 
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Гос. Трет. Галерея (несколько графических работ из коллекции книговеда и искусствоведа А. А. Сидорова)
 Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина
 Государственный литературный музей в Москве (автолитографии по мотивам повести Н. В. Гоголя «Нос»)
 Российская национальная библиотека в Москве (автолитографии)
 Музей А. С. Пушкина в Москве (блюда по мотивам пушкинских сказок)

Примечания 

1 Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд «Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820—1932)». Справочник. Изд-во Чернышева. Петербург. 1992 с. 121

Ссылки 
 Старые фотографии — Владимир Британишский

Родившиеся в Кронштадте
Умершие в Санкт-Петербурге
Художники России
Художники СССР
Члены общества «Круг художников»
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга